Velika nagrada Brazilije 2000 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2000. Odvijala se je 26. marca 2000.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:14,111
|
|-
! 2
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:14,285
| +0,174
|-
! 3
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:14,508
| +0,397
|-
! 4
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:14,636
| +0,525
|-
! 5
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Supertec
| 1:15,375
| +1,264
|-
! 6
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:15,425
| +1,314
|-
! 7
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen Honda
| 1:15,455
| +1,344
|-
! 8
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 1:15,484
| +1,373
|-
! 9
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 1:15,490
| +1,379
|-
! 10
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:15,515
| +1,404
|-
! 11
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:15,561
| +1,450
|-
! 12
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen Honda
| 1:15,627
| +1,516
|-
! 13
| 12
|  Alexander Wurz 
| Benetton-Supertec
| 1:15,664
| +1,553
|-
! 14
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 1:15,704
| +1,593
|-
! 15
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 1:15,715
| +1,604
|-
! 16
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec 
| 1:16,002
| +1,891
|-
! 17
| 8
|  Johnny Herbert 
| Jaguar-Ford
| 1:16,250
| +2,139
|-
! 18
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 1:16,380
| +2,269
|-
! 19
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 1:17,112
| +3,001
|-
! 20
| 21
|  Gaston Mazzacane 
| Minardi-Fondmetal
| 1:17,512
| +3,401
|}

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 71
| 1:31:35,271
| 3
| 10
|-
! 2
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 71
| + 39,898 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 71
| + 42,268 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen-Honda
| 71
| + 1:12,780
| 12
| 3
|-
! 5
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 70
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 6
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 70
| +1 krog
| 9
| 1
|-
! 7
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 70
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 8
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 70
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 9
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 69
| +2 kroga
| 8
|  
|-
! 10
| 21
|  Gastón Mazzacane
| Minardi-Fondmetal
| 69
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! DSQ
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 71
| Diskvalifikacija
| 2
|  
|-
! Ods
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Cosworth
| 51
| Menjalnik
| 17
|  
|-
! Ods
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 31
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 30
| Pritisk olja
| 1
|  
|-
! Ods
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 27
| Hidravlika
| 4
|  
|-
! Ods
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 20
| Zavrten
| 6
|  
|-
! Ods
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 16
| Menjalnik
| 10
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 11
| El. sistem
| 15
|  
|-
! Ods
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 9
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 6
| Motor
| 13
|  
|-
! WD
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 0
| 
| 0
|  
|-
! WD
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 0
| 
| 0
|  
|}

Opombe 
David Coulthard je sicer končal dirko na drugem mestu, a bil zaradi neskladja prednjih krilc s pravili diskvalificiran.
Oba Sauberja so umaknili z dirke zaradi težav s krilci tako na treningih kot kvalifikacijah.

Formula 1 sezona 2000
2000